Pablo César López (né en 1998), joueur de football mexicain ;
 (né en 1982), joueur de football argentin ;
  (né en 1984), chanteur espagnol ;
  (né en 1996), joueur de baseball vénézuélien.